Jerzy Brzeziński – psycholog
 Jerzy Brzeziński (1934–2017) – językoznawca 
 Jerzy Brzeziński – profesor neurologii Akademii Medycznej w Łodzi
 Jerzy Brzeziński – profesor stomatologii
 Jerzy Brzeziński (ur. 1957) – polityk, prezydent Łomży w latach 2002–2010
 Jerzy Brzeziński – żeglarz
 Jerzy Brzeziński – informatyk